John Lowey (1958–2019) angol labdarúgó
 John Lowey (1966–) brit ökölvívó